Discomedusa är ett släkte av maneter. Discomedusa ingår i familjen Ulmaridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skivmaneter
Discomedusa